Horní Morava () je část obce Dolní Morava v okrese Ústí nad Orlicí. Nachází se na severu Dolní Moravy. V roce 2009 zde bylo evidováno 29 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 7 obyvatel.

Horní Morava je také název katastrálního území o rozloze 11,1 km2.

Reference

Externí odkazy 
 
 

 

Vesnice v okrese Ústí nad Orlicí
Sídla v Králickém Sněžníku
Dolní Morava
Těžba mramoru v Česku
Těžba v okrese Ústí nad Orlicí
Sídla na řece Moravě